Паланка се може односити на:

 Паланка, мање утврђење

или:

 Паланка (Брчко), насеље у општини Брчко, Дистрикт Брчко, Босна и Херцеговина
 Паланка (Грачац), насеље у општини Грачац, Задарска жупанија, Хрватска

или:

 Општина Бачка Паланка, општина у Јужнобачком округу, Србија
 Бачка Паланка, градско насеље и седиште истоимене општине у Јужнобачком округу, Србија
 Општина Бела Паланка, општина у Пиротском округу, Србија
 Бела Паланка, градско насеље и седиште истоимене истоимене општине у Пиротском округу, Србија
 Општина Смедеревска Паланка, општина у Подунавском округу, Србија
 Смедеревска Паланка, градско насеље и седиште истоимене општине у Подунавском округу, Србија
 Банатска Паланка, насеље у општини Бела Црква, Јужнобанатски округ, Србија
 Брза Паланка, насеље у општини Кладово, Борски округ, Србија
 Стара Паланка, насеље у Банатској Паланци, општина Бела Црква, Јужнобанатски округ, Србија
 Општина Крива Паланка, општина у Североисточном региону, Северна Македонија
 Крива Паланка, град и седиште истоимене општине у Североисточном региону, Северна Македонија
 , насеље у општини Тврдица, Сливенска област, Бугарска

или:

 Паланка (социолошки појам), ознака за атмосферу малог, учмалог места, слично чаршији у пренесеном значењу („О чему прича чаршија?”, „То је знала цела паланка.”)